George Spencer-Churchill, 5. książę Marlborough
 George Spencer-Churchill, 6. książę Marlborough
 George Spencer-Churchill, 8. książę Marlborough
 George Spencer-Churchill,  markiz Blandford (syn 12. księcia Marlborough

Zobacz też 
 George Spencer
 George Churchill